Момо́ново или Мамо́ново — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Макушинской волости Опочецкого района.

Расположена в 16 км к западу от города Опочка, на правом берегу реки Исса, к западу от волостного центра, деревни Макушино.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 14 человек, на 2012 год — 7 человек.

До 2006 года входила в состав Петровской волости с центром в д. Макушино.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района